Эдинбург, Эдинберг () — многозначный термин.

 Эдинбург — столица Шотландии
 Эдинбург (аэропорт)
 Эдинбург (область)
 Эдинбург (крейсер)
 Эдинбург — до 1922 название Дзинтари (ныне часть города Юрмала, Латвия)
 Эдинбург семи морей — населённый пункт на острове Тристан-да-Кунья
 Эдинберг — город в штате Техас, США